Ринер:

 Ринер — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лерида в составе автономного сообщества Каталония.
 Ринер, Жан-Пьер (род. 1996) — швейцарский футболист.
 Ринер, Тедди (род. 1989) — французский дзюдоист.